Левинтон — еврейская фамилия.

 Левинтон, Ахилл Григорьевич (1913—1971) — филолог, библиограф, переводчик, автор песен.
 Левинтон, Георгий Ахиллович (род. 1948) — филолог, сын А. Г. Левинтона.
 Левинтон, Матвей Самсонович (1938—1984) — актёр, драматург.
 Левинтон, Ольга Матвеевна (род. 1964) — телеведущая, дочь М. С. Левинтона.

Также 
 Левентон
 Левинтон, Софья Осиповна — героиня романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба», военврач, майор медицинской службы.